Tahal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tahal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Tahal (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar